Slovo SAR nebo Sar může znamenat:

zkratka
 specifická míra absorpce (Specific absorption rate) – míra energie pohlcené tělem osoby, která je vystavená radiofrekvenčnímu poli (vysílanému např. mobilním telefonem)
 Středoafrická republika
 Sjednocená arabská republika – celek, který byl plánován v 70. letech 20. století a který měl sestávat z arabských zemí
 SAR (taxonomie) – velká skupina eukaryotických organismů 
 Saratovská oblast – oblast v Rusku
 saúdský riál – měna v Saúdské Arábii
 Search and Rescue – pátrání a záchrana (služba v civilním letectví)
 Synthetic aperture radar – radar se syntetickou aperturou
 ATM SAR – Segmentation and Reassembly, podvrstva v síťové architektuře ATM
 bezpečnostní zpráva – Safety Analysis Report (jaderná bezpečnost)
Spojené arabské emiráty
Species area relationship - v ekologii

toponymum
 Sar (řeka) – řeka v Galicii ve Španělsku
 Sar (Tibet) – vesnice v Tibetu
 Sar (Bahrajn) – rezidentská oblast v Bahrajnu
 Šar planina – pohoří na Balkánu
příjmení
 Edwin van der Sar (* 1970) – holandský fotbalový brankář
ostatní
 sar (unix) – příkaz v Linuxu/Unixu pro diagnostiku zátěže CPU
v asyrsko-českém slovníku
 Sar je asyrské slovo pro krále

Podobné názvy 
 Saar
 Sa'ar (rozcestník)
 SARS

Externí odkazy 
 
 Další významy zkratky SAR 

Rozcestníky - místopisné jméno